Il singolare  del Family Circle Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Samantha Stosur era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Elena Vesnina.

Caroline Wozniacki ha battuto in finale Caroline Wozniacki 6–2, 6–3.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Caroline Wozniacki (campionesse)
  Samantha Stosur (terzo turno)
  Jelena Janković (semifinali)
  Marion Bartoli (secondo turno)
  Shahar Peer (terzo turno)
  Yanina Wickmayer (quarti di finale)
  Nadia Petrova (terzo turno)
  Alisa Klejbanova (secondo turno)

 Marija Kirilenko (secondo turno)
 Daniela Hantuchová (terzo turno)
 Peng Shuai (semifinali)
 Julia Görges (quarti di finale)
 Patty Schnyder (primo turno)
 Bethanie Mattek-Sands (secondo turno)
 Barbora Záhlavová-Strýcová (terzo turno)
 Vera Duševina (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Family Circle Cup 2011